

Заїтово — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Заїтово — присілок, Аургазинський район, Башкортостан